

Angiospermas

Caneleiro (árvore) — Cenostigma macrophyllum

Entomologia
Besouro
Triatoma infestans ou barbeiro — inseto hemíptero hematófago
Bicudo-da-soja — Sternechus subsignatus, inseto que ataca a soja

Ictiologia
Cascudo (peixe) — vários peixes teleósteos, siluriformes, da família dos loricariídeos
Corvina
Cascudo-zebra

Desambiguações de ciências